Altenhof – comune tedesco del Meclemburgo-Pomerania Anteriore
 Altenhof – comune tedesco dello Schleswig-Holstein
 Altenhof – frazione della città tedesca di Leisnig (Sassonia)
 Altenhof – frazione del comune tedesco di Schorfheide (Brandeburgo)